Il doppio del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1984, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e John McEnroe che hanno battuto in finale Mike De Palmer e Sam Giammalva Jr. 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Mark Edmondson /  Sherwood Stewart (primo turno)

 Kevin Curren /  Steve Denton (primo turno)
 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Pacific Coast Championships 1984